Sarò libera () — второй студийный альбом итальянской певицы Эммы Марроне, выпущенный 20 сентября 2011 года на лейбле Universal Music Italia.

Об альбоме 
Большинство песен исполнено в жанре поп, а некоторые песни — в жанре рок. В альбоме все песни на тему женской независимости, экономического кризиса и анорексии (Non sono solo te, Protagonista, Non è l’inferno и Acqua e ghiaccio). Песня Scusa se vado является плагиатом песни Мины

Релиз альбома состоялся 2 сентября 2011 года. 28 октября была выпущена на радио одноименная песня Tra passione e lacrime в качестве второго сингла.

По случаю участия Эммы на фестивале Сан-Ремо 2012, она опубликовала новое издание альбома, который назвала Sarò libera — Sanremo Edition.

27 апреля 2012 выпущен четвёртый сингл Cercavo amore, который был сделан как саундтрек для рекламной кампании Hyundai i10. 10 июля сделан ремикс, затем добавлен в списке дорожки для видеоигры Just Dance 4, выпущенный 2 октября 2012 года, эта единственная песня на итальянском языке, которая вошла в список дорожек из серии видеоигр Just Dance.

Список композиций

Чарты и сертификации

Оригинальное издание

Sanremo Edition

Турне в поддержку альбома 

Тур начался 10 июля 2012 года, а закончился 1 декабря того же года. Тур был разделен на две части: первая часть летом, а вторая часть зимой. Во время тура Эмма приняла участие в Puglia Sounds in London и в клубе Koko в Лондоне и она была специальной гостьей концерта Il concerto del vincitore - Tezenis Live insieme Аллесандры Аморосо 5 сентября в Арене ди Верона, которая была показана на местном телеканале Canale 5

Сет-лист 

Летний тур
<LI>Вступительный голос Эммы
<LI>Tra passione e lacrime
<LI>Ti capita mai
<LI>Resta ancora un po'
<LI>Colori
<LI>Purché tua
<LI>Sarò libera
<LI>Con le nuvole
<LI>L'amore che ho
<LI>Davvero
<LI>Io son per te l'amore
<LI>Acqua e ghiaccio
<LI>Nel blu dipinto di blu
<LI>Попурри: Cullami/Da quando mi hai lasciato tu/Dove finisce la notte
<LI>Protagonista
<LI>Arida
<LI>Dalle vene
<LI>Maledetto quel giorno
<LI>Non è l'inferno
<LI>Calore
<LI>Arriverà (versione senza i Modà)
<LI>Scusa se vado via
<LI>Cercavo amore

Зимний тур
</OL>
Видеопрезентация
Davvero
Maledetto quel giorno
Ti capita mai
Acqua e ghiaccio
Senza averti mai
Con le nuvole
Nel blu dipinto di blu
America
Cercavo amore
L'amore che ho
Tra passione e lacrime
Non sono solo te
Sembra strano
Dalle vene
Cullami
Resta ancora un po'
Arriverà (versione senza i Modà)
Sarò libera
Io son per te l'amore
Non è l'inferno
Calore
Cercavo amore (на бис)
</OL>

Примечания 

Альбомы Эммы Марроне
Альбомы на итальянском языке
Альбомы Италии